Флаг муниципального образования «Красносули́нское городское поселение» Красносулинского района Ростовской области Российской Федерации. Город Красный Сулин является единственным населённым пунктом Красносулинского городского поселения.

Флаг утверждён 16 мая 1997 года как флаг муниципального образования «Город Красный Сулин и Красносулинский район», после муниципальной реформы стал флагом муниципального образования «Красносулинское городское поселение».

Флаг муниципального образования «Красносулинское городское поселение» — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с правилами вексиллологии, служащий символом местного самоуправления.

Флаг в полной мере олицетворяет собой самостоятельность органов местного самоуправления и призван воспитывать у граждан чувство уважения к местным властям, патриотизма и гордости за свой город и район.

Описание флага 

Флагом является полотнище соотношением 2 к 3: к древку примыкает жёлтый, равносторонний треугольник, в котором изображён дуб с сулицей (из герба города Красный Сулин); от серебряных полей треугольник отделён синей полосой, идущей вдоль двух его сторон и сливается с третьей горизонтальной полосой; ширина синей полосы, обрамляющей треугольник 1/10, а горизонтальной синей полосы 1/5 высоты полотнища: длина стороны треугольника равна высоте полотнища.

Примечания 

Флаги с изображением дуба
Метательное оружие в геральдике